Zawisza – imię 
 Zawisza – nazwisko
 Zawisza Czarny – jacht Związku Harcerstwa Polskiego
 Zawisza Czarny – dramat Juliusza Słowackiego
 Zawisza – najmłodsza grupa harcerzy Szarych Szeregów
 Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza – organizacja harcerska
 Zawisza Sulechów – klub sportowy z Sulechowa
 Zawisza Bydgoszcz – wielosekcyjny bydgoski klub sportowy
 Zawisza Bydgoszcz – klub piłkarski

Osoby 
 Zawisza Czarny z Garbowa – słynny polski rycerz 
 Zawisza Kurozwęcki – regent Królestwa Polskiego, biskup krakowski
 Zawisza Oleśnicki Czerwony – polski rycerz
 Zawisza z Falkenštejnu – czeski rycerz
 Zawisza (XIII w.) – kanonik krakowski
 Adam Zawisza - pseudonim używany przez marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza podczas konspiracyjnego przebywania w okupowanej Polsce w czasie II wojny światowej
 Artur Zawisza Czarny – uczestnik powstania listopadowego
 August Zawisza Czarny – właściciel dóbr ziemskich
 Janusz Zawisza – polski ichtiolog
 Jerzy Aleksander Zawisza – generał brygady, emigracyjny działacz społeczny
 Stanisław Nakoniecznikow-Klukowski ps. Zawisza – pułkownik, Komendant Główny Narodowych Sił Zbrojnych
 Aleksander Zawisza – polski polityk, premier rządu na uchodźstwie
 Jerzy Aleksander Zawisza – polski wojskowy, generał brygady
 Jerzy Zawisza – poseł na Sejm RP V kadencji
 Oskar Zawisza – polski ksiądz katolicki, kompozytor, działacz oświatowy i kulturalny
 Artur Zawisza – polski polityk prawicowy, poseł na Sejm IV i V kadencji
 Marcelina Zawisza – polska polityk